Moroney ist der Familienname folgender Personen:

 Davitt Moroney (* 1950), britischer Cembalist
 John Moroney (1945–2009), irischer Rugby-Union-Spieler
 Simon Moroney, britisch-deutscher Biotech-Unternehmer